Велики-Радинци  () — село в Сербии, в общине Сремска-Митровица, в Сремском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Срем. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 1617 жителей (по переписи населения 1991 года — 1570 жителей).

Демография 
В селе Велики-Радинци , по переписи 2002 года проживали 1282 совершеннолетних жителя, средний возраст которых — 39,1 лет (37,8 года у мужчин и 40,4 года у женщин). В селе есть 607 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,66.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Летњиковац у В. Радинцима

Населённые пункты Воеводины